Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nuno Marques e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Albert Portas e German Puentes-Alcaniz 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Aleksandar Kitinov /  Jack Waite (quarti di finale)
 Martín García /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

 Diego del Río /  Martín Rodríguez (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1999